"Heusden" pode ser
 Heusden, cidade dos Países Baixos, em Brabante do Norte
 Canal de Heusden, nos Países Baixos
 Heusden-Zolder, município flamengo de Limburgo
 Terra de Heusden e Altena, região natural dos Países Baixos

Desambiguações de topônimos